Miel, substance sucrée produite par les abeilles ;
 Miel, film turc de Semih Kaplanoğlu (2010) ;
 Miel, village allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 MIEL (Monnaie d'Intérêt Économique Local), monnaie locale ayant cours en Gironde ;
 Fourmi pot-de-miel, nom vernaculaire de plusieurs espèces de fourmis ;
 Miel Mutuelle (Mutuelle interprofessionnelle économique ligérienne), mutuelle nationale française.
 La Miel, capitale de la paroisse civile de Gustavo Vegas León dans l'État de Lara au Venezuela.